Leuchtenburg bezeichnet:

Ortschaften
 Leuchtenburg (Mainburg), Ortsteil der Stadt Mainburg, Landkreis Kelheim, Bayern
 Leuchtenburg (Rastede), Ortsteil der Gemeinde Rastede, Landkreis Ammerland, Niedersachsen
 Leuchtenburg (Schwanewede), Ortsteil der Gemeinde Schwanewede, Landkreis Osterholz, Niedersachsen
 den deutschen Name einer Stadt im Nordwesten Rumäniens, siehe Seini

Burgen bzw. Burgruinen
 Leuchtenburg (Seitenroda), eine Burg in Seitenroda in Thüringen
 Leuchtenburg (Südtirol), eine Burgruine in Südtirol
 Leuchtenburg (Tabarz), eine ehemalige Burgstelle bei Tabarz in Thüringen
 Burgruine Leuchtenberg, eine Burgruine in der bayerischen Oberpfalz (Bayern)

Personen
 William E. Leuchtenburg (* 1922), amerikanischer Historiker